Bonnie Bennett a Vámpírnaplók című amerikai fantasty tévéfilmsorozat egyik szereplője.

Szerepe
Bonnie Bennett hűséges és támogató barátja Elena Gilbertnek, aki bármit megtenne érte, és többi barátjáért. Ő is népszerűnek számít a suliban, de miután felfedezi hogy családja boszorkány törzs, egyre jobban érdekli az életének ez az oldala. Képességének köszönhetően érzékeli, hogy Stefan veszélyes.

Források
 gportal.hu
 Bonnie Bennett – Imdb 

Vámpírnaplók

en:List of The Vampire Diaries characters#Bonnie Bennett

ru:Список персонажей телесериала «Дневники вампира»#Бонни Беннет